Ломба () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-де-Ломба — парафія.
 Вілар-Секу-де-Ломба — парафія.